

Cinema 
Sleepwalker – film del 1922 diretto da Edward J. Le Saint
Sleepwalker – film del 1984 diretto da Saxon Logan

Musica
 Sleepwalker – album dei The Kinks del 1977
 Sleepwalker – album di JamisonParker del 2005
 Sleepwalker – album di Brian Fallon del 2018
 Sleepwalker – singolo dei Parkway Drive del 2010
 Sleepwalker – singolo di Adam Lambert del 2011

Videogiochi
 Sleepwalker – videogioco del 1991 per Commodore 64 e ZX Spectrum della Zeppelin Games
 Sleepwalker – videogioco del 1993 per Amiga, CD32, Atari ST, Commodore 64 e DOS della Ocean Software
 Sleepwalker – videogioco del 1999 della Dinamic Multimedia per Microsoft Windows

Pagine correlate 
The Sleepwalker